Лев Соловьёв:
 Соловьёв, Лев Григорьевич (1837—1919) — российский художник.
 Соловьёв, Лев Дмитриевич (1934—2003) — советский физик.